Burcea ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolae Burcea (1955–2009), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Stelian Burcea (* 1983), rumänischer Rugby-Union-Spieler